СБ:

 СБ — советский скоростной бомбардировщик Второй мировой войны.
 СБ — аббревиатура, обозначающая «средний бомбардировщик» или «скоростной бомбардировщик», например СБ-2.
 СБ ООН — Совет Безопасности ООН.
 СБ РФ — Сбербанк России.
 СБ — Судостроительный банк.
 СБ — станция «Славянский бульвар» Московского метрополитена.
 сб (сокр. от суббота) — день недели.
 сб. — сборник.

См. также 
  (значения)
 Sb — сурьма.